Русский Пычас — село в Можгинском районе Удмуртии на реке Пычас. Входит в состав муниципального образования «Мельниковское».

География 
Располагается на реке Пычас в 29 км северо-восточнее Можги.

История 
Село Русский Пычас входило в Елабужский уезд Вятской губернии. С 1921 года — в Можгинский уезд ВАО, с июля 1924 года в Ижевский уезд ВАО, с июля 1929 года — в Нылги-Жикьинский район ВАО, с января 1932 года в Можгинский район УАО, с декабря 1934 года в Можгинский район УАССР, с января 1935 года в Нылгинский район УАССР, с марта 1963 года в Можгинский сельский район УАССР, с января 1965 года в Можгинский район УАССР, с октября 1991 года в Можгинский район Удмуртии.

В селе находился Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь, который располагался на территории Александро-Невского храма. Деревянный храм был построен в 1890 году. В 2003 году, из-за отсутствия места для нормального развития монастырской жизни монастырь был переведен в село Норья Малопургинского района.

Население 
 2008 год — 523
 2010 год — 474
 2011 год — 519

Примечания 

Населённые пункты Можгинского района